Algemene verkiezingen in Nigeria 2007 - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Nigeria 2015 - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Nigeria 2019 - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen

Zie ook
 Nigeriaanse presidentsverkiezingen (doorverwijspagina)